Renate kan syfta på:
 Renate – ett kvinnonamn samt personer med namnet
 575 Renate – en småplanet

Geografi

Italien 

 Renate, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Monza e Brianza,

Se även
 Renata Creek – flera

Robotskapade Italienförgreningar